Discus är ett släkte av snäckor som beskrevs av Leopold Fitzinger år 1833. Enligt Catalogue of Life ingår Discus i familjen Discidae, men enligt Dyntaxa bör släktet i stället inräknas i familjen Patulidae (disksnäckor).

Utbredning
Släktet Discus förekommer i norra Asien, Europa och Nordamerika.

Kladistik
Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Referenser

Externa länkar

Landlungsnäckor
Discus